Línea C-5 o Línea C5 puede hacer referencia a:

 La línea C-5 del Cercanías Madrid;
 La línea C-5 del Cercanías Sevilla.
 La línea C-5 del Cercanías Valencia.
 La línea C5 de buses de Montevideo, Uruguay.